Општинска лига Пек - ФСО Кучево је најнижи степен такмичења и чине је клубови са територије општине Кучево.Број тимова у лиги није исти сваке сезоне.

Клубови у сезони 2017/18.

Укупна табела лиге 2010—2017 

Поз. = Позиција; С = Учествовао сезона; ИГ = Играо утакмица; П = Победио; Н = Нерешено; И = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод. = Бодова

Победници свих првенстава 

Спорт у Кучеву
Фудбалске лиге